Příjmení Grosjean má původ ve Francii a v Belgii, je složené z přídavného jména gros (velký) a křestního jména Jean. 

Romain Grosjean (* 1986), francouzský-švýcarský automobilový závodník
Sébastien Grosjean (* 1978), francouzský tenista

Francouzská příjmení